Не плутати зі Списком районів України (з 2020)
 Не плутати зі Списком районів України у 1966—2020 роках
В Україні в найбільших містах за чисельністю населення нараховується 94 міських райони.

Примітки 

Район